Dagelijks bestuur, een groep personen die namens een bestuur beslissingen neemt
 Deutsche Bundesbahn, het bedrijf dat de Duitse treinen exploiteerde tussen 1949 en 1994
Deutsche Bahn AG, de opvolger hiervan
 Decibel (eenheid) (dB), een logaritmische schaal om verhoudingen aan te duiden
 Dubnium (Db), een scheikundig element
 Database, een digitaal opgeslagen archief: databank, gegevensbank
 Beschikbare-uitkeringssysteem (defined benefit), een vorm van sparen voor een pensioen
 dB's, een kleinschalig poppodium in Utrecht